Kourakis ist der Familienname folgender Personen:

 Giannis Kourakis (* 1955), griechischer Politiker
 Nestor Kourakis (* 1947), griechischer Kriminologe